

Pessoas 
 Timóteo de Éfeso - discípulo de Paulo de Tarso
 Agnaldo Timóteo - cantor e político brasileiro
 Timóteo Francisco Nemésio Cordeiro - primeiro bispo da Diocese de Tianguá
 Timóteo (almirante) - almirante ateniense, filho de Conon
 Timóteo (escultor) - trabalhou no Mausoléu de Halicarnasso
 Timóteo (tirano de Heracleia Pôntica) - governou por quinze anos e morreu no 3º ano da 110ª olimpíada, sendo sucedido por seu irmão Dionísio

Localidades 
 Timóteo - município brasileiro no estado de Minas Gerais

Outros 
 Primeira Epístola a Timóteo - carta de Paulo de Tarso a seu discípulo Timóteo
 Segunda Epístola a Timóteo - carta de Paulo de Tarso a seu discípulo Timóteo
 São Timóteo (título cardinalício)
 

Desambiguações de antropônimos